Фриц-О́лоф Ту́нберг (; ) — шведский актёр и режиссёр, актёр озвучивания, наиболее известен как голос персонажа комиксов Бамси. Дед климатической активистки Греты Тунберг.

Биография 
Фриц-Олоф Тунберг родился в Вестеросе, в юности основал театральный клуб в который входили актёр  и писатель . Учился в драматической школе  в Стокгольме, с 1950—1952 года в , в начале 1940-х годов выступал уличным музыкантом в общественных парках.

После окончания драматической школы присоединился к труппе регионального театра , где одновременно занимал должность руководителя.

В 1950-х годах стал известен как ведущий радиопрограммы «» в которой рассказывал истории ужасов. В 1963 году сыграл роль второго плана в драме Ингмара Бергмана «Причастие».

Работал актёром озвучивания, голос персонажа Бамси и . Дублировал роль Шер-Хана для шведской версии «Книга джунглей» и «Книга джунглей 2». В 2006 году был ведущим радиошоу  на радиостанции .

Личная жизнь 
Первая жена — Ингрид Йоханссон.  с актрисой , познакомились на радиостанции. Сын — актёр Сванте Тунберг, невестка — Малена Эрнман, мать экоактивиста Греты Тунберг.

В 1959 году женился на актрисе , развелись в начале 1960-х годов. 

Скончался 24 февраля 2020 года на 95-м году жизни. 
Кинорежиссёры Швеции

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Olof Thunberg на Nationalencyklopedin 
 

Актёры театра Швеции
Актёры телевидения Швеции